Счётчик — устройство для счёта чего-либо.

 Счётчик (электроника) — электронное устройство для подсчета количества импульсов, поступающих на его вход, с помощью непрерывного суммирования; или для определения степени накопления какой-либо величины во времени, методом интегрирования значения текущего измерения.
 Механический счётчик
 Ручной механический счётчик
 Электромеханический счётчик
 Электронный счётчик импульсов
 Микропроцессорный счётчик импульсов
 Счётчики, применяемые в коммунальном хозяйстве:
 Счетчики количества вещества:
 Счётчик воды
 Счётчик газа
 Счетчики энергии:
 Счётчик электроэнергии
 Счётчик тепла

 Одометр — счётчик пробега в автомобиле.
 Таксометр — счётчик стоимости поездки в такси.
 Счётчик Гейгера — газоразрядный прибор для подсчёта числа попавших в него ионизирующих частиц.
 Счётчик Джонса — устройство, прикрепляемое к переднему колесу велосипеда и используемое для точного измерения числа оборотов колеса
 Счётчик Коултера — прибор для осуществления дисперсионного анализа порошков и различных дисперсных систем с жидкой токопроводящей дисперсионной средой
 Счётчик ударов молний — устанавливается на системах молниезащиты для подсчёта количества импульсов молний прошедших через заземлённый молниеотвод.
 Счётчик посещений — сервис, предназначенный для внешнего независимого измерения посещаемости сайтов.

Другие значения

Люди 

 Счётчиков, Георгий Семёнович (1908-1977) — советский военный и государственный деятель, генерал-полковник авиации
 Счётчик (профессия) — человек, занятый в трудоёмких расчётах (например, в составлении таблиц).
 Феноменальный счётчик — человек, искусный в устном счёте.

Информационные технологии 

 Двунаправленный счётчик — элемент интерфейса программ для регулировки числового значения в текстовом поле.

Жаргонные выражения 

 Поставить на счётчик — потребовать от человека определённую сумму денег, например долг, и, начиная с некоторого срока и до того времени, пока он её не отдаст, сумма увеличивается.